Chalmita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chalmita, San Agustín Tlaxiaca, ort, 
 Chalmita, Michoacán de Ocampo, ort, Tlalpujahua, 
 Chalmita, Ixmiquilpan, ort, 
 Chalmita, Cardonal, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar